Sandu peut désigner:
 Les Trois Poisons (chinois, sāndú 三毒). Terme religieux désignant dans les religions asiatiques la Cupidité, l'Intolérance et l'Obscurantisme, considérées comme l'origine de toutes les souffrances en opposition aux Trois Joyaux (chinois, sanbao 三宝).

Personnalités 

 Gabriel Sandu (né en 1954), logicien et philosophe finlandais
 Iddris Sandu (1997-), ingénieur logiciel
 Ioan "Ioniță" Sandu Sturza (1761/1762-1842), prince de Moldavie
 Maia Sandu (1972-), femme d'État moldave.
 Mircea Sandu (né en 1952), footballeur roumain
 Sandu Gheraliu

Géographie 

 Le Xian autonome sui de Sandu (三都水族自治县), un district administratif de la province chinoise du Guizhou
 Sandu, un district de la division de Upper River en Gambie.